

Patronyme
 Alfred Marzin, (1880-1943), artiste peintre français.
 Pierre Marzin, (1905-1994), ingénieur et homme politique français.
 Madeleine Marzin, (1908-1998), institutrice, résistante et femme politique française.
 Patrice Marzin, (1957- ), guitariste, compositeur et arrangeur français.

Toponymie
 La rue Madeleine-Marzin est une voie du  de Paris, en France.

Homonymie
Homonymie de patronyme